Mineral puede referirse a:
 Un mineral, una sustancia inorgánica.
 Las sales minerales, minerales usados como nutrientes.

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes localidades o divisiones administrativas de Estados Unidos:

 Mineral, municipio del condado de Sevier, en el estado de Arkansas.
 Mineral, lugar designado por el censo, en el condado de Tehama, en el estado de California.
 Mineral, condado del estado de Colorado.
 Mineral, villa del condado de Bureau, en el estado de Illinois.
 Mineral, municipio del condado de Bureau, en el estado de Illinois.
 Mineral, municipio del condado de Cherokee, en el estado de Kansas.
 Mineral, municipio del condado de Barry, en el estado de Misuri.
 Mineral, municipio del condado de Jasper, en el estado de Misuri.
 Mineral, condado del estado de Montana.
 Mineral, condado del estado de Nevada.
 Mineral, municipio del condado de Venango, en el estado de Pensilvania.
 Mineral, localidad del condado de Louisa, en el estado de Virginia.
 Mineral, condado del estado de Virginia Occidental.
 Mineral, área no incorporada, ubicada en el condado de Lewis, en el estado de Washington.

Además, puede referirse a:
 Mineral, banda de emo formada en Austin, Texas (Estados Unidos), en 1994.